Leitrim kan syfta på:

Geografi

Irland 

 Leitrim (grevskap), Connacht, 
 Leitrim, Leitrim, Connacht, County Leitrim,

Kanada 

 Leitrim, Ontario – ett område i Ottawa

Storbritannien 

 Leitrim, Down – en ort i grevskapet Down i Nordirland

Robotskapade Irlandförgreningar